peut désigner :
 Zachary Taylor, militaire et homme politique américain surnommé «  » ;
 Rough and Ready, une localité de Californie ;
 Rough and Ready, un album du Jeff Beck Group.